A Proliga de 2016/2017 foi a 14ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 16 equipas, em 3 fases. A Terceira Basket conquistou o seu 2º Título.

Classificação Proliga 1ª Fase Zona Norte

Calendário

Classificação Proliga 1ª Fase Zona Sul

Têm 1 falta de comparência: Academia do Lumiar, Estoril Basket Clube e 2 faltas de comparência: Física Torres Vedras

Calendário

Classificação Proliga 2ª Fase Grupo A

SC Vasco da Gama tem uma falta de comparência

Calendário

Classificação Proliga 2ª Fase Grupo B

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Meias finais

Final

</center>

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=compstat&id=6171

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6171&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=6171&layout=resultados